Boduhuraa (Kaafu-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven 
 Boduhuraa (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven 
 Boduhuraa (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven 
 Boduhuraa (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven 
 Boduhuraa (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven